Елпидифор Иванович Аркадьев (2 ноября 1856, Дмитровский уезд Московской губернии ― 12 декабря 1917, Саратов) ― библиограф, журналист, издатель, писатель. Автор первого в России «Словаря библиофила» (1890, 1903), редактор-издатель первого российского профессионального журнала «Библиографический листок» (1906—1915).

Биография 
Елпидифор Иванович Аркадьев родился в семье купца Ивана Семеновича Аркадьева и его жены Еликаниды Андреевны, урожденной  Боголеповой. Он двоюродный брат Николая Павловича Боголепова и Михаила Павловича Боголепова. Закончив гимназию, в 1875 году поступил в Тверское кавалерийское училище, после которого в военной службе, участник русско-турецкой войны 1877—1878. В 1880-е годы занимался торговлей старыми книгами в фирме «Московский букинист». С 1895 года жил в Сызрани, принимал деятельное участие во Всероссийской народной переписи, с 1913 года — в Саратове.

«Воспитывался в Москве, ― вспоминал он, ― получил довольно серьезное, но больше внешкольное образование. Много работал над саморазвитием, отдаваясь сначала общеобразовательным, а потом углубляясь в политико-экономические, социальные науки, которым придаю главное значение в развитии человека».

Е. И. Аркадьев был членом «Общества русских драматических писателей и оперных композиторов», «Литературного фонда», «Русского театрального общества», «Русского библиографического общества при московском университете», «Лиги образования», «Саратовской губернской ученой архивной комиссии», «Сызранского общества организации народных библиотек и дешевых чайных», «Сызранского кружка любителей музыки и драматического искусства».

Во время большого пожара 1906 года в Сызрани, сгорела и городская библиотека с 30 тысячами томов. Аркадьев обратился в российские газеты с просьбой о помощи. На его имя в Сызрань со всех концов Российской империи было выслано более 7 тысяч книг. С 1998 года эта библиотека носит имя Е. И. Аркадьева.

Творчество 
С юности Е. И. Аркадьев увлекался различными справочниками по самым разным вопросам. Увлечение переросло в творчество: Аркадьев за свою жизнь составил с десяток тематических библиографических указателей по военному делу, социальным и общественным вопросам ― женскому, рабочему, аграрному, переселенческому, народному образованию, фотографии, запрещенной литературе и др. В числе указателей «Материал для библиографического указателя литературы фотографии» (в журнале «Книговедение», 1894), «Материалы к указателю литературы военной библиографии и библиотековедения» (М., 1891), «Кавалерия. Литература ея» (1897), «Библиографический указатель материалов по литературе саперного дела в пехоте, кавалерии и артиллерии» (1891), «Библиографические материалы по военно-железнодорожному делу и передвижению войск по железным дорогам» (1891), «Аграрный вопрос. Его литература» (1902), «Переселенческое дело. Указатель литературы» (1902).

Началу же литературной деятельности Аркадьева положили рассказа «В Желтикове» (1876) и русско-турецкого словарь (1878).

В 1906—1915 гг. Аркадьев издавал журнал «Библиографический листок», информировавший о книжных новинках.

Аркадьев интересовался театром, результатом этого интереса явились «Театральный словарь» (1900) и несколько пьес. Наибольшую известность ему принёс «Словарь библиофила» (1890). На его титульном листе Аркадьев поместил высказывание американского философа и поэта Ральфа Валда Эмерсона ― «Избегайте плохих книг, они портят вкус, обременяют память; не читайте книги, покудо не прошло года со времени её появления; читайте книги только с установившейся репутацией…»

Печатаясь в журналах и газетах (под псевдонимом Григорий Тихорецкий и др.) «Московский телеграф», «Посредник печатного дела», «Книговедение», «Самарский вестник», «Самарский курьер», «Волжские новости» и других, он старался «обратить работу мысли на решение насущных, более реальных и жизненных вопросов для достижения попранных прав человеческой личности».

Литература 
 Венгеров С. А. Критико-биографический словарь русских писателей и ученых (от начала русской образованности до наших дней). — Т. I—VI. — Спб., 1889—1904. — Т. 1. А-Л. — СПб.: Наука, 2001. С. 211.
 Книга: Энциклопедия.― М., 1999. С. 40.
 Колегаева С. Д., Бойкова О. Ф. Жизнь с книгой и в книге: (К 75-летию со дня смерти Е. И. Аркадьева) // Библиография. 1993. № 2.
 Колегаева С. Он жил в нашем городе: Из истории Сызрани // Крас. Октябрь. — 1981. — 29 января. — С. 3.
 Краткие библиографические сведения об Е. И. Аркадьеве] // Мезьер А. В. Словарный указатель по книговедению. — М.; Л.: Соцгиз, 1931—1934. — Т. 1. — Стб. 101; Т. 2. — Стб. 45.
 Машкова М. В. История русской библиографии начала XX в. (до окт. 1917).― М., 1969.
 Ратнер А. В. «Библиографический листок» // Советская библиография. 1986. № 5.
 Торопов А .Д. Е. И. Аркадьев: (Некролог) // Библиографические известия, 1918. № 1/2.
 Чиванова А. Елпидифор — несущий надежду (к 145-летию рождения Е. И. Аркадьева) // Волж. вести. — 2001. — 24 ноября. — С. 6.

Примечания

Ссылки 
 Елпидифор Аркадьев
 Е. И. Аркадьев. Словарь библиофила

Русские писатели XIX века
\